Il singolare del torneo di tennis Oahu Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Wayne Ferreira che ha battuto in finale 6–4, 6–7(3), 6–1 Richey Reneberg.

Teste di serie

  Wayne Ferreira (campione)
  Richey Reneberg (finale)
  Jonas Svensson (primo turno)
  Brad Gilbert (quarti di finale)

 Jonathan Stark (semifinali)
 Fabrice Santoro (primo turno)
 Renzo Furlan (quarti di finale)
 Patrick McEnroe (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oahu Open 1994
ATP Tour 1994